Adebayo ist der Familienname folgender Personen:

 Adedayo Adebayo (* 1970), englischer Rugby-Union-Spieler
 Ayòbámi Adébáyò (* 1988), nigerianische Schriftstellerin
 Bam Adebayo (* 1997), US-amerikanischer Basketballspieler
 Olamide Toyin Adebayo (* 1976), nigerianische Badmintonspielerin
 Sunday Adebayo (* 1973), nigerianischer Basketballspieler